Argentína
San Pedro, Buenos Aires tartomány San Pedro partidójának székhelye
San Pedro, település Catamarca tartomány Capayán megyéjében
San Pedro, település Catamarca tartomány Santa Rosa megyéjében
San Pedro, település Córdoba tartomány San Alberto megyéjében
San Pedro, vidéki központ Entre Ríos tartományban, Federación megyében
San Pedro, Jujuy tartomány San Pedro megyéjének székhelye
San Pedro, Misiones tartomány San Pedro megyéjének székhelye

 Belize
San Pedro, kisváros Belize körzetben

 Fülöp-szigetek
San Pedro, település Calabarzon kerületben

 Honduras
San Pedro, község Hondurasban

 Mexikó
San Pedro, város Coahuila államban
San Pedro, község Coahuila államban
San Pedro, Coyame del Sotol községhez tartozó település Chihuahua államban
San Pedro, Janos községhez tartozó település Chihuahua államban
San Pedro, település Déli-Alsó-Kalifornia államban, La Paz megyében
San Pedro, település a Szövetségi Körzetben
San Pedro, folyó Mexikóban

 Paraguay
San Pedro, San Pedro megye székhelye

 Spanyolország
San Pedro, község Albacete tartományban

 USA
San Pedro, település Kalifornia államban

Lásd még
San-Pédro, város Elefántcsontpart délnyugati részén